Кирка:
 Кирка́ (кайло) — инструмент для добычи горных пород.
 Ки́рка (кирха) — церковь в лютеранстве.

Имена собственные, псевдонимы 
 Кирка (Цирцея) — дочь Гелиоса и океаниды Персы.
 Кирка (настоящее имя — Кирилл Бабицын, 1950—2007) — финский певец.

Топонимы 
 Кирка () — село в Новоаненском районе Молдавии.
 Кирка — село в Магарамкентском районе Республики Дагестан Российской Федерации.